

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Nowa Krępa est un village dans la powiat de Garwolin 
 Nowa Krępa est un village dans la powiat de Przasnysz